Abdolfattah Soltani (1953), Iraans jurist
 Bouguerra Soltani (1954), Algerijns politicus
 Hocine Soltani (1972-2002), Algerijns bokser
 Karim Soltani (1984), Algerijns voetballer
 Kian Soltani (1992), Oostenrijks cellist
 Maryam Soltani, JA21-politica
 Mebarek Soltani (1982), Algerijns bokser
 Neda Soltani (1983-2009), Iraanse filosofiestudente: slachtoffer verkiezingsprotesten